Singel (gracht), een gracht die een stadshart omsluit en/of een weg die langs deze gracht loopt, een waterloop in de stedelijke bebouwing
 Singel, houtwal, boomwal, boomsingel of houtsingel, een bomenrij, al dan niet op een verhoging en al dan niet met ondergroei
 Singel (Amsterdam), een gracht (en straat) in Amsterdam
 R10 (België), in de volksmond de Singel, een ringweg in Antwerpen
 Singel (Baarle), een straat in Baarle
 Singel (Sneek), een straat in Sneek
 Singel (Brugge), een straat
 Stadssingel, de aaneengesloten singel rond het oude centrum van Haarlem
 een buikriem van een paard; zie Paardentuig
 deSingel, een internationaal kunstencentrum te Antwerpen
 Cingel (koord), een voorwerp in de rooms-katholieke liturgie

Zie ook 
 Singelgracht (doorverwijspagina)
 Single (doorverwijspagina)